Sternenberg (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Sternenberg (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich